Mark kan henvise til flere artikler:
 Mark (jordbrug)
 Mark (drengenavn) – evangelistnavnet Markus på engelsk
 -mark – suffiks i navne som fx Danmark, Finnmark og Steiermark, med betydningen 'grænseegn'
 Mark (møntenhed) – en ældre møntenhed
 Mark (vægtenhed) – en ældre vægtenhed
 Mark (efternavn) slægtsnavn fra Mors
 Marks kommun - en kommune i Sverige

Mark anvendes i engelsktalende lande som synonym for "version" (typisk for fly og køretøjer m.v.), se Mark (version),
og ordet anvendes derfor også som betegnelse for forskellige biler, fly, tanks m.v., bl.a.

 Mark I (kampvogn) - Første britiske kampvogn
 Mark IV (kampvogn) - Videre udvikling af Mark I- kampvognen
 Jaguar Mark 2 - En britisk bil

Se også
 Mørk – færøsk mål
 Ager – et stykke dyrket jord der også benævnes "mark"
 MARC standarder – et format til katalogisering af bibliografiske data
 D-Mark (Deutsche Mark) – tidligere møntenhed fra Vesttyskland